Plaats in Indonesië
 Munggung (Karangdowo), een plaats in het bestuurlijke gebied Klaten in de provincie Midden-Java
 Munggung (Pulung), een plaats in het bestuurlijke gebied Ponorogo in de provincie Oost-Java